Соревнования в прыжках в длину у женщин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 7 и 8 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Основная фаворитка чемпионка мира 2009 и 2011 годов американка Бриттни Риз лишь в последней попытке квалификации сумела отобраться в финал с 9-го места, прыгнув на 6,57 м. В финале Риз во второй попытке прыгнула на 7,12 м, и этого оказалось достаточно для золота. Россиянка Елена Соколова уступила чемпионке 5 см.

36-летняя Мауррен Хига Магги из Бразилии, выигравшая золото в этом виде на Олимпийских играх 2008 года, на этот раз не сумела пройти квалификацию. При этом, если учитывать отмену результатов 4 спортсменок, которые затем были дисквалифицированы за применение допинга, то Магги прошла бы в финал.

Пять спортсменок в разное время были дисквалифицированы за применение допинга, но на распределении наград это не сказалось.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Медалисты

Квалификация 
В финал выходят, прыгнувшие на 6,70 м, или 12 лучших.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IAAF

Прыжки в длину на Олимпийских играх
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012